Moorehead ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Moorehead (1900–1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Alan Moorehead (1910–1983), britischer Journalist und Sachbuchautor
 Caroline Moorehead (* 1944), britische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin
 Consuela Lee Moorehead (1926–2009), US-amerikanische Jazzmusikerin und Pädagogin, siehe Consuela Lee
 Tom Van Horn Moorehead (1898–1979), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Moorhead